Lönshaus bezeichnet verschiedene nach dem Schriftsteller Hermann Löns bezeichnete Gebäude:

 Lönshaus, 1637 in Eystrup errichtetes und nach Hannover transloziertes Speichergebäude, heut Veranstaltungsgebäude für Familienfeste im Hermann-Löns-Park
 Lönshaus unter der Adresse Am Bokemahle 8 in Hannover